Верхнее Пиенжунги — озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,7 км², площадь водосборного бассейна — 107 км². Располагается на высоте 109,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Пиенжунгийоки, впадающая в озеро Верхнее Куйто.

На северном берегу озера располагаются садовые участки, к которым подходит просёлочнаядорога.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000003978.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Верхнего Куйто
Озёра Костомукшского городского округа